

Biografia 
Si è diplomato al Liceo ginnasio Torquato Tasso (Roma). Dopo la laurea, una borsa di studio annuale presso l'Università di Varsavia e il dottorato in Slavistica presso l'Università di Roma "La Sapienza". Ha partecipato a numerosi convegni sui temi relativi ai suoi studi: Nel 1997 ha partecipato al congresso Le letterature popolari, prospettive di ricerca e nuovi orizzonti teorico-metodologici col suo contributo Letteratura umanistica ed etnografia nel Rinascimento polacco. Nota su Roxolania organizzato dall'Università di Salerno (il lavoro è stato citato anche nello studio di Davide Ermacora The comparative milk-suckling reptile pubblicato sulla rivista del Muséum national d'Histoire naturelle di Parigi Anthropozoologica). Ha poi partecipato al convegno Il Sonetto nelle Letterature Slave (Roma, 17-18 maggio 1998), con la relazione Innovazione e sperimentazione nel sonetto di Lesja Ukrajinka. Ha partecipato al III Convegno Internazionale degli ucrainisti con la relazione: Il governo indipendentista ucraino nei resoconti di un inviato italiano. Ha preso parte al II convegno dell'Associazione italiana di studi ucraini con la relazione: Il paradigma ed il paradosso della figura di Pavlo Tycyna e al III convegno dell'Ass. Italiana di Studi ucraini (Roma, 12-15 dicembre 1997) con la relazione: La Litopys di Samuil Velicko e la Wojna domowa di Samel Twardowski relazioni testuali e non solo. Durante il suo soggiorno con borsa di studio in Polonia (1988) ha pubblicato alcuni saggi in polacco apparsi sulle riviste Barok e Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze.

Ha pubblicato saggi e articoli di letteratura e cinema per quotidiani nazionali quali il manifesto, riviste specialistiche, come eSamizdat, blog di poesia e critica on-line, come L'ombra delle parole, Poetarumsilva; blog di carattere letterario di rilevanza nazionale, come Nazione indiana. Collabora da qualche anno con la rivista Il Reportage,  inoltre sue recensioni cinematografiche sono apparse sulla rivista NonSoloCinema. È autore, in collaborazione con M. Prokopovich, di un dizionario Italiano-ucraino e ucraino-italiano edito nel 2005 dalla casa editrice Antonio Vallardi Editore, primo e unico dizionario di ucraino in commercio in Italia, e di un dizionario italiano-polacco e polacco-italiano edito nel 2008 dalla casa editrice Hoepli. Nel 2018 ha conseguito una borsa di studio dell'Instytut Książki di Cracovia con una residenza del traduttore presso la foresteria dell'Istituto.

È autore della raccolta di racconti Auto-pseudo-bio-grafo-mania, edita dalla casa editrice Ibiskos-Risolo nel 2009 e del romanzo In arte Johnny. Vita, morte e miracoli di Giovanbattista Cianfrusaglia edito dalla casa editrice Ciesse nel 2011 nonché del romanzo Il grande libro dello scimmione uscito nel 2018 per i tipi delle Edizioni Ensemble (uscito nel 2020 in versione elettronica). L'anno successivo è uscito Cemento armato di Santa Pazienza, la sua prima raccolta di poesia, segnalata con una menzione d'onore alla XIV edizione del premio letterario internazionale voci - città di Roma e al Premio "I murazzi", 8ª edizione. 

Per la letteratura polacca ha tradotto, in collaborazione con G. Kowalski, il romanzo di Jerzy Pilch Sotto l'ala dell'angelo forte, edito nel 2005 dalla Fazi Editore; sempre di Jerzy Pilch il romanzo L'amante in carica edito nel 2011 dalla casa editrice Lantana; nel 2006 ha tradotto Il racconto di Bruno Schulz L'epoca geniale per le edizioni Via del vento, il romanzo di Tomasz Piątek Il caso Justyna pubblicato nel 2006 per la casa editrice Anfora; il saggio di Agnieszka Zakrzewicz I labirinti oscuri del Vaticano edito nel 2013 dalla Newton Compton Editori e il romanzo di Stanisław Lem Golem XIV edito dalla casa editrice Il Sirente nel 2017. Sempre di Stanisław Lem nel 2019 è uscita per le Edizioni Voland la sua traduzione del romanzo Febbre da fieno (in or.: Katar) ambientato in Italia e recensito dalle maggiori testate nazionali.

Per la letteratura ucraina, ha tradotto il romanzo di Jurij Andruchovyč edito dalla Besa editrice nel 2003, primo romanzo tradotto dall'ucraino in Italia. Nel 2005 ha curato la raccolta Fiabe Ucraine, uscita sempre per la Besa Editrice, mentre nel 2006 ha pubblicato la traduzione del romanzo di Oksana Zabužko Sesso ucraino, istruzioni per l'uso, sempre per i tipi della Besa. Per i tipi della Castelvecchi nel 2008 è uscita la sua traduzione del romanzo di Serhij Zhadan Depeche Mode. Nel 2016 ha pubblicato la sua traduzione del romanzo di Jurij Andruchovyč I dodici cerchi uscito per la casa editrice Del Vecchio nel 2017. Sulla rivista eSamizdat è uscita nel 2005 la sua traduzione del racconto Intermezzo dello scrittore ucraino Michajlo Kocjubyns'kyj. Sulla rivista Pagine sono uscite sue traduzioni dei poeti Bohdan Ihor Antonych, Oksana Zabužkom Ihor Kalynec e Andruchovyč. Nel 2021 ha curato e tradotto l'antologia di prosa femminile ucraina Negli occhi di lei pubblicata della Besa Muci. In occasione della Giornata internazionale della donna (8 marzo) l'11 marzo del 2022 è uscito in allegato al settimanale "Left" il libro "La poesia delle donne" realizzato in collaborazione con Rosalba de Cesare.

Opere

Dizionari 
 Dizionario Italiano-ucraino, ucraino-italiano, Vallardi, Milano, 2005.
 Dizionario Polacco-italiano, italiano-polacco, Hoepli, Milano, 2008. (ISBN 8820337223, ristampato nel 2016, ISBN 8820372088)

Narrativa 
 Auto-pseudo-bio-grafo-mania, Ibiskos ed. Risolo, Empoli 2009. ISBN 8854605549
 In arte Johnny. Vita, morte e miracoli di Giovanbattista Cianfrusaglia, Ciesse edizioni, Maserà di Padova, 2011.  ISBN 8866600024
 Il grande libro dello scimmione, Ed. Ensemble, Roma, 2018. ISBN 8868812894 (versione ebook: ISBN 9788868816674)
Il Signor Delos, Editrice 33 pagine (ebook), ISBN 9788834141922

Poesia 

 Cemento armato di santa pazienza. (Poesie 1993-2018), Collana Il dado e la clessidra, Progetto cultura, Roma 2019, ISBN 9788833560885

Traduzioni 
 Jerzy Pilch, Sotto l'ala dell'angelo forte, Fazi editore, Roma 2005. ISBN 8881126265
 Jurij Andruchovyč, Moscoviade, Besa editrice, Nardò, 2003 (seconda ed. 2009). ISBN 8849706278
 Bruno Schulz, L'epoca geniale, Ed. Via del vento, Pistoia, 2006, ISBN 8887741859
 Tomasz Piątek, Il caso Justyna, Ed. Anfora, Milano 2006. ISBN 8889076089
 Oksana Zabužko, Sesso ucraino, istruzioni per l'uso, Ed. Besa, Nardò 2008. ISBN 8849704364
 Serhij Žadan, Depeche Mode, Castelvecchi, Roma, 2008. ISBN 8876152741
 Fiabe ucraine, (a cura di Lorenzo Pompeo), Besa editrice, Nardò, 2008 (seconda edizione: 2015). ISBN 8862801351
 Jerzy Pilch, L'amante in carica Lantana Editrice, Roma, 2012. ISBN 8897012183
 Agneszka Zakrzewicz, I labirinti oscuri del Vaticano, Newton Compton, Roma, 2013. ISBN 885416139X
 Jurij Andruchovyč, I dodici cerchi, Del Vecchio editore, Roma, 2017. ISBN 8861101666
 
Serhij Žadan, Etiopia, Elliot, in Poesia, 2019, ISBN 9788869938382

saggistica

Note